Питер Деминг (; род. 13 декабря 1957, Бейрут, Ливан) — американский кинооператор. Член Американского общества кинооператоров (ASC) c 1998 года.

Избранная фильмография 
  — Зловещие мертвецы 2 / Evil Dead II
  — Пугала / Scarecrows
  — Домашняя вечеринка / House Party
  — Мой двоюродный брат Винни / My Cousin Vinny
  — Заряженное оружие / Loaded Weapon 1
  — Японский городовой / S.F.W. / So Fucking What?
  — Квартирка Джо / Joe’s Apartment
  — Крик 2 / Scream 2
  — Остин Пауэрс: Международный человек-загадка / Austin Powers: International Man of Mystery
  — Шоссе в никуда / Lost Highway
  — Тайна Аляски / Mystery, Alaska
  — Музыка сердца / Music Of The Heart
  — Крик 3 / Scream 3
  — Из ада / From Hell
  — Малхолланд Драйв / Mulholland Drive
  — Остин Пауэрс: Голдмембер / Austin Powers in Goldmember
  — Нужные люди / People I Know
  — Амнезия / Twisted
  — Взломщики сердец / I ♥ Huckabees
  — Пиджак / The Jacket
  — Ходят слухи / Rumor Has It…
  — Везунчик / Lucky You
  — Супружество / Married Life
  — Секс-гуру / The Love Guru
  — Затащи меня в Ад / Drag Me to Hell
  — Прошлой ночью в Нью-Йорке / Last Night
  — Крик 4 / Scream 4
  — Хижина в лесу / The Cabin in the Woods
  — Оз: Великий и Ужасный / Oz the Great and Powerful
  — Иллюзия обмана 2 / Now You See Me 2
  — Твин Пикс / Twin Peaks
  — Новые мутанты / The New Mutants
  — Капоне. Лицо со шрамом / Capone
 ТВА — Меню / Menu

Награды 
  — Фестиваль «Санденс» — приз за лучшую операторскую работу в фильме «Домашняя вечеринка»
  — Премия «Независимый дух» за лучшую операторскую работу в фильме «Малхолланд Драйв»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Независимый дух»
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне